Brunnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Brunnemann (1865–1926), deutsche Journalistin und Philologin
 Björn Brunnemann (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Hieronymus Brunnemann (1563–1631), deutscher evangelischer Theologe 
 Horst Brunnemann (1836–1911), sächsischer Montanwissenschaftler
 Jakob Brunnemann (1674–1735), deutscher Jurist, Direktor des Schöppenstuhls zu Stargard
 Johann Brunnemann (1608–1672), deutscher Jurist, Professor an der Universität Frankfurt (Oder)
 Karl Brunnemann (1823–1896), deutscher Pädagoge, Philologe und Historiker
 Karlheinz Brunnemann (1927–2013), deutscher Fernsehproduzent, Synchronsprecher, Synchronregisseur und Dialogbuchautor

Siehe auch:
 Brunemann